Een evangelist is letterlijk de brenger van een evangelie ("goede boodschap"). Het woord wordt in verschillende concrete betekenissen gebruikt:
 een schrijver van een van de evangeliën, met name Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes;
 iemand die de boodschap van het christendom aan buitenstaanders wil overbrengen - ofwel evangelisatie bedrijft;
 een voorganger in een bijeenkomst (vaak in evangelicale en pinksterkerken) ter verbreiding van het evangelie; niet-academische gevormd prediker.
 een lekenprediker die voorgaat in een dienst van een evangelisatie of in een evangelisatiegebouw.

Het woord 'evangelist' wordt ook in overdrachtelijke zin gebruikt voor iemand die een bepaald idee of een nieuwe dienst, product of technologie enthousiast propageert.

Evangelieschrijver 

Het woord evangelie komt uit het Grieks en betekent 'goede boodschap'.

Van vier evangelisten die het christelijke evangelie via het schrift verspreidden is het levensverhaal van Jezus in het Nieuwe Testament van de Bijbel opgenomen. In de beeldende kunst worden deze vier evangelisten sinds de vierde eeuw niet alleen afgebeeld in de vorm van menselijke gedaanten, maar ook als symboolgestalten. Deze evangelisten, met hun symbolen, zijn:
Matteüs: engel (of mens)
Marcus: leeuw 
Lucas: stier (of os, kalf)
Johannes: adelaar
De symbolen werden geïnspireerd door de visioenen in de Bijbelboeken Ezechiël 1 en Openbaring 4.  Deze weergave, ook wel tetramorf genoemd (uit het Grieks: vier vormen), is waarschijnlijk van Syrische oorsprong.

Andere evangeliën zijn bekend geworden dankzij de Nag Hammadi-geschriften, onder andere het Evangelie van Maria Magdalena en het Evangelie van Thomas.

Verspreider van het evangelie 
Iemand die geen graad heeft in de theologie, en die wel het evangelie verspreidt, wordt ook evangelist genoemd. Dit is de tweede betekenis van het woord. Internationaal bekende evangelisten zijn:
Reinhard Bonnke
Morris Cerullo
Billy Graham
Benny Hinn
Tim LaHaye
Hal Lindsey
Johan Maasbach
David Wilkerson

Verspreider van een virtuele gemeenschap (online community) 
Zeer actieve leden op een virtuele gemeenschap, ook 'online community' genoemd, die bekeerlingen en nieuwe leden werven worden ook evangelisten genoemd. Succesvolle virtuele gemeenschappen hebben hun populariteit vaak te danken aan deze 'evangelisten'.

Zie ook 
 Evangelisatie
 Evangelisch christendom

Nieuwe Testament
Iconografie
Geestelijk ambt in het protestantisme